Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1819.

Senatoren

Quellen 
 Regierungs-Kalender der Freien Stadt Frankfurt 1819. S. 1–4, Online

Politik 1819
1819